Тиме () — немецкая фамилия. Известные носители:

 Тиме, Аксель (1939—2006) — восточногерманский хоккеист на траве.
 Тиме, Георгий Августович (1831—1910) — российский горный инженер, заслуженный профессор математики.
 Тиме, Елизавета Ивановна (1884—1968) — драматическая актриса, режиссёр и педагог.
 Тиме, Иван Августович (1838—1920) — русский учёный и горный инженер.
 Тиме, Карл Альфред (1914—2004) — немецкий офицер, участник Второй мировой войны.
 Тиме, Марианне (род. 1972) — нидерландский политик из Партии защиты животных.
 Тиме, Марина Георгиевна (1913—1999) — русская советская художница, живописец, график и педагог.
 Тиме, Пауль (1905—2001) — немецкий индолог.
 Тиме, Томас (род. 1948) — немецкий актёр.
 Тиме, Яна (род. 1970) — немецкая гребчиха.
 Роберто Тиме (Тиеме) — чилийский политик.

Топоним 
 Тиме — коммуна в губернии Ругаланн в Норвегии.